Nsue oder Nsué ist der Familienname folgender Personen:

 Baruc Nsue (* 1984), äquatorialguineischer Fußballspieler
 Emilio Nsue (* 1989), spanisch-äquatorialguineischer Fußballspieler
 Juan Nsue Edjang Mayé (* 1957), äquatorialguineischer Bischof
 María Nsué Angüe (1945/1948–2017), äquatorialguineische Schriftstellerin
 Roben Nsue (* 1993), äquatorialguineischer Fußballspieler